Shady Lady (vliegtuig), vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog 
Shady Lady (Shepstone & Dibbens), single uit 1974
Shady Lady (Ani Lorak), single uit 2008
Shady Lady Ranch, een bordeel in Nevada